Waroux peut être un toponyme ou un patronyme.

Patronyme
Le patronyme Waroux (rare) est une variante du nom de personne d'origine germanique warwulf (de wara : protection et ''wulf : loup).

Véronique Waroux (°1969), femme politique wallonne.
Marcelin Waroux (°1899), footballeur et entraîneur belge .

Toponyme
Waroux : ancien fief situé sur la commune d'Ans dans la province de Liège.